Липне́ва вулиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Липнева вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Липнева вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Липнева вулиця — вулиця у Голосіївському районі міста Київ
 Липнева вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Липнева вулиця — вулиця в місті Львів.
 Липнева вулиця — вулиця в місті Одеса.

 Липнева вулиця — зникла вулиця Києва, існувала в Подільському районі.

Вулиці